Disternich (Vettweiß), een plaats in de gemeente Vettweiß, Noordrijn-Westfalen, Duitsland
Disternich (Euskirchen), een stadsdeel van Euskirchen, Noordrijn-Westfalen, Duitsland